Miejscowości w USA:
 Spring Bay – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
Gminy w USA:
 Spring Bay (ang. Spring Bay Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford